Meteor — серия польских твердотопливных метеорологических ракет. Ракета имела четыре модификации: Meteor-1 и Meteor-2H были одноступенчатыми, а Meteor-2K и Meteor-3 — двухступенчатыми. Высота подъёма от 36 км до 90 км.

Технические характеристики ракет Meteor 

Ракета Meteor-2K представляла собой пакет из двух ракет Meteor-1 в качестве первой ступени и Meteor-2H в качестве второй. Все три двигателя запускались одновременно, а затем первая ступень отделялась на высоте 440 м.

Ракета Meteor-3 представляла собой тандем из двух ракет Meteor-1.

Пуски 
Список пусков ракеты Meteor с полигона Łeba:

См. также 
 Геофизическая ракета
 Метеорология
 Метеорологическая ракета

Ссылки 
 http://space.skyrocket.de/index_frame.htm?http://www.skyrocket.de/space/doc_lau/meteor1.htm
 http://space.skyrocket.de/index_frame.htm?http://www.skyrocket.de/space/doc_lau/meteor2.htm
 https://web.archive.org/web/20060629202124/http://astronautix.com/lvs/meteor.htm
 https://web.archive.org/web/20070927120852/http://www.rocketservices.co.uk/spacelists/sounding_rockets/decades/1965-1969.htm
 https://web.archive.org/web/20070927120838/http://www.rocketservices.co.uk/spacelists/sounding_rockets/decades/1970-1974.htm

Метеорологические ракеты